Partners in Crime ("complici" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Partners in Crime – cortometraggio del 1913 diretto da Warwick Buckland
 Partners in Crime – cortometraggio del 1913 diretto da Harry Myers
 Partners in Crime – film del 1914 diretto da Henry Lehrman
 Partners in Crime – film del 1928 diretto da Frank R. Strayer
 Partners in Crime – film del 1937 diretto da Ralph Murphy
 Partners in Crime – cortometraggio del 1942 diretto da Sidney Gilliat e Frank Launder
 Avversario segreto (Partners in Crime: The Secret Adversary) – film del 1982 diretto da Tony Wharmby
 Partners in Crime – cortometraggio d'animazione del 1996 diretto da Garo Setian
 Partners in Crime – film del 2000 diretto da Jennifer Warren

Letteratura 
 Tommy e Tuppence: in due s'indaga meglio (Partners in Crime) – raccolta di racconti di Agatha Christie

Musica 
 Partners in Crime – gruppo musicale britannico
 Partners in Crime – album di Rupert Holmes del 1979
 Partners in Crime – traccia dell'album Killers dei Kiss del 1982
 Partners in Crime 1 e Partners in Crime 2 – tracce dell'album Téo & Téa di Jean-Michel Jarre del 2007
 Partners In Crime – canzone eseguita da Gerli Padar che ha rappresentato l'Estonia all'Eurovision Song Contest 2007

Televisione 
 Fifty/Fifty (Partners in Crime) – serie televisiva
 Partners in Crime – film per la televisione del 1973 diretto da Jack Smight
 Partners in Crime – episodio della quarta stagione di Medium 
 Adipose Industries (Partners in Crime) – episodio della quarta stagione di Doctor Who
 Partners in Crime – episodio della seconda stagione di Shark - Giustizia a tutti i costi
 Partners in Crime – serie televisiva del 2015